ECAA peut désigner :
 Egyptian Civil Aviation Authority - Ministère de l'Aviation civile (Égypte)
 Ethiopian Civil Aviation Authority
 :en:European Common Aviation Area